Рутке́вич (, ) — белорусская и польская фамилия.

Известные носители:
 Руткевич, Алексей Михайлович (род. 1952) — российский философ и переводчик, декан философского факультета Высшей школы экономики, заведующий сектором современной западной философии Института философии РАН.
 Руткевич, Ванда (1943—1992) — польская альпинистка.
 Руткевич, Михаил Николаевич (1917—2009) — советский философ и социолог.

См. также 
 Рудкевич